Тепелмеме Виља де Морелос има више значења:

 Општина Тепелмеме Виља де Морелос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тепелмеме Виља де Морелос (Тепелмеме Виља де Морелос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику